NOVA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 492 амінокислот, а молекулярна маса — 49 009.

Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки